Brinkum kan syfta på:

 Brinkum, Leer – en kommun i Niedersachsen, Tyskland
 Brinkum, Stuhr– en ort i Tyskland